Kvisseln kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvisseln, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (43,6 ha)
Kvisseln (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (8,97 ha)
Kvisseln (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (10,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn